Альмурадьель () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 66,16 км². Население — 891 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 232 км по трассе A-4.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля